Christopher ("Chris") Hugh Martin (Beccles, 4 november 1988) is een Schots voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. In 2014 debuteerde hij in het Schots voetbalelftal.

Interlandcarrière 
Onder leiding van bondscoach Gordon Strachan maakte Martin op 28 mei 2014 zijn debuut in het Schots voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Nigeria (2-2), net als Craig Forsyth. Hij viel in dat duel na 45 minuten in voor Steven Naismith.

Zie ook
Lijst van spelers van Derby County FC
Lijst van spelers van Norwich City FC

Schots voetballer